Aricidea nolani är en ringmaskart som beskrevs av Webster och Benedict 1887. Aricidea nolani ingår i släktet Aricidea och familjen Paraonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nolani